Кра́син:

Фамилия 
 Красин, Андрей Капитонович (1911—1981) — советский физик.
 Красин, Виктор Александрович (1929—2017) — советский экономист и правозащитник, диссидент.
 Красин, Герман Борисович (1871—1947) — советский архитектор, инженер, доктор технических наук, член-корреспондент Академии архитектуры СССР.
 Красин, Леонид Борисович (1870—1926) — русский революционер, советский государственный и политический деятель.
 Красин, Михаил Яковлевич (1833—1880) — профессор, магистр Московской духовной академии.
 Красин, Юрий Андреевич (род. 1929) — российский социолог и политолог, доктор философских наук.

Имена, названия 
 Кра́син — болгарское мужское имя.
 «Красин» (1916, до 1927 года «Святогор») — русский и советский ледокол.
 «Красин» (1976) — советский и российский ледокол.

Топоним

Белоруссия 
 Красин — посёлок в Буда-Кошелёвском районе Гомельской области.

Россия 
 Красин — остров архипелага Норденшельда, назван в честь Леонида Борисовича Красина.
 Красин — хутор в составе города Армавир Краснодарского края.

См. также 
 Красина
 Красинка
 Красино
 Красинск
 Красинский
 Красинское